Atriumseptumdefect, een hartafwijking
 Station Amsterdam Centraal (stationscode)
 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, sectororganisatie van de luchtvaart- en defensieindustrie

Zie ook
 ADS

Wikipedia:Doorverwijspagina